Сушки — кулинарное изделие, а также топоним:

Белоруссия 
 Сушки — деревня, Верховичский сельсовет, Каменецкий район, Брестская область
 Сушки — деревня, Бигосовский сельсовет, Верхнедвинский район, Витебская область
 Сушки — деревня, Миорский сельсовет, Миорский район, Витебская область

Россия 
 Сушки — село в Спасском районе Рязанской области.
 Сушки — бывшее село (ныне урочище) в Серпуховском районе Московской области.

Украина 
 Сушки — село в Коростенском районе Житомирской области.
 Сушки — село в Козельщинском районе Полтавской области.
 Сушки — село в Красиловском районе Хмельницкой области.
 Сушки — село в Каневском районе Черкасской области.

См. также 
 Сушка